Cirroteuthis hoylei är en bläckfiskart som beskrevs av Robson 1932. Cirroteuthis hoylei ingår i släktet Cirroteuthis och familjen Cirroteuthidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
hoylei